

Населённые пункты

Россия 
 Иваны — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области России
 Иваны — деревня в Дебёсском районе Удмуртии

Украина 
 Винницкие Иваны (ранее Иваны-Бердыни) — село, Винницко-Ивановский сельский совет, Богодуховский район, Харьковская область Украины.
 Корбины Иваны — село, Ульяновский сельский совет, Богодуховский район, Харьковская область Украины.
 Иваны — бывшее названия села Знаменка в Харьковской области Украины.

Реки 
 Иваны — река в Сумской и Харьковской областях (Украина), приток Ворсклы.
 Иваны — река в Харьковской области (Украина), приток реки Мжа.

См. также 
 Ивано-Шейчино